Шишковцы:

Шишковцы — село, Бродовский район Львовской области
Шишковцы — село, Борщёвский район Тернопольской области
Шишковцы — село, Городокский район Хмельницкой области
Шишковцы — село, Кицманский район Черновицкой области
Шишковцы — село, Новоселицкий район Черновицкой области
Шишковцы — село, Сокирянский район Черновицкой области